A 2013-as Wales-rali (hivatalosan: 69th Wales Rally GB) volt a 2013-as rali-világbajnokság tizenharmadik, egyben utolsó versenye. November 14. és november 17. között került megrendezésre, 22 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 311.15 kilométert tett ki. Az 56 indulóból 44 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

További információk 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

2013 a rali-világbajnokságban